Nestos bezeichnet

 Nestos, einen Fluss in Bulgarien und Nordgriechenland
 Nestos (Gemeinde), eine Gemeinde im Osten der griechischen Region Makedonien
 Ragnvald A. Nestos, einen amerikanischen Politiker